Ostfriedhof steht für:

 Ostfriedhof (Aachen)
 Alter Ostfriedhof (Augsburg)
 Ostkirchhof Ahrensfelde, Berlin
 Ostfriedhof Essen
 Ostfriedhof (Gelsenkirchen)
 Ostfriedhof (Ingolstadt)
 Ostfriedhof (Innsbruck)
 Ostfriedhof (Köln)
 Ostfriedhof (Leipzig)
 Ostfriedhof Magdeburg
 Ostfriedhof (München)

Siehe auch: 
Ostenfriedhof